72-й выпуск  Омлоп Хет Ниувсблад — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской Фландрии. Гонка c 2017 года получила категорию 1.UWT и прошла 25 февраля 2017 года в рамках Мирового тура UCI. Действующий победитель Грег Ван Авермат из команды  одержал победу в спритнерской развязке, опередив действующего Чемпиона мира Петера Сагана.

Участники 
В гонке приняло участие 25 команд (15 UCI WorldTeams и 10 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт велогонщиков — 198 (так как один гонщик не смог выйти на старт).

Российские участники
 : Вячеслав Кузнецов ()

Маршрут 

Старт и финиш гонки находились в Генте. Гонщикам предстояло преодолеть 198,3 километров с тринадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и десятью плоскими брусчтами участками.

Ход гонки

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Бельгии в 2017 году
Февраль 2017 года